Kozia Górka – osiedle w Pruchniku
 Kozia Górka – osiedle w Warszawie
 Kozia Górka – przysiółek w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim
 Kozia Górka – wzgórze w gminie Lubawa, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim